Killiaraq bezeichnet:
 Killiaraq (Insel, bei Kangaamiut), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Killiaraq (Insel, bei Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland